Николай Курин:
 Курин, Николай Васильевич (1908—1989) — советский конструктор танков, САУ, тракторов и шасси зенитно-ракетных комплексов.
 Курин, Николай Павлович (1906—2004) — советский химик-технолог в области редких, рассеянных и радиоактивных элементов.